L'expression Quick and the Dead signifie mort ou vif en anglais.

Cinéma 

 The Quick and the Dead est le titre original du film américain Commando de choc, réalisé par Robert Totten en 1963.
 The Quick and the Dead est un téléfilm américain réalisé par Robert Day en 1987.
 The Quick and the Dead est le titre original du film américain Mort ou vif, réalisé par Sam Raimi en 1995.

Littérature 

 The Quick and the Dead est le titre original du roman Il était une vieille femme, écrit par Ellery Queen et publié en 1943.
 The Quick and the Dead est un roman de Louis L'Amour publié en 1973.